Морике Фофана (; ) — ивуарийский футболист, нападающий клуба «Самсунспор».

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2012 году в норвежском клубе «Лиллестрём». Дебют в Типпелиге состоялся 7 октября в матче против «Согндал».

В июле 2015 года подписал 4-летний контракт с французским клубом «Лорьян». Дебют в Лиге 1 состоялся 16 августа в матче против «Бастии».

В январе 2017 года подписал 2,5-летний контракт с турецким клубом «Коньяспор».

В июне 2019 года подписал контракт с «Ени Малатьяспором».

в августе 2021 года присоединился к клубу «Самсунспор».

Статистика

Достижения

«Коньяспор» 
 Обладатель Кубка Турции: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Турции: 2017

Примечания 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»
Игроки ФК «Самсунспор»